Il doppio del torneo di tennis Siracusa Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Magnus Norman e Tomas Nydahl che hanno battuto in finale Todd Larkham e Tom Vanhoudt 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Dirk Dier /  Lars Koslowski (primo turno)
 Robert Devens /  Dan Kronauge (primo turno)

 Ivan Baron /  Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Massimo Ardinghi /  Federico Mordegan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siracusa Challenger 1995